Hear Me Now – album di Donovan del 1971
 Hear Me Now – album di Secondhand Serenade del 2010
 Hear Me Now – singolo degli Hollywood Undead del 2011
 Hear Me Now – singolo di Alok, Bruno Martini e Zeeba del 2016